Serran steht für:
 Serran, den lokalen, okzitanischen Namen der französischen Gemeinde Sarran im Département Corrèze

Serrán ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Serrán Polo (* 1984), spanischer Fußballspieler 
 Juan Carlos Serrán (1954–2016), mexikanischer Schauspieler